Johan De Muynck (wielrenner)
 Johan De Muynck (ondernemer)